HMS Kastor kan syfta på:

HMS Kastor (1678) – en lätt fregatt i svenska flottan sjösatt år 1678.
HMS Kastor (1702) – en brigantin i svenska flottan sjösatt år 1702.
HMS Kastor (1739) – en brigantin i svenska flottan sjösatt år 1739.
HMS Kastor (1909) – en 1:a klass torpedbåt i svenska flottan sjösatt år 1909.

Se även 
 HMS Castor